Miejscowości w USA:
 Southington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
Gminy w USA:
 Southington (ang. Southington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Southington (ang. Southington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull